Tala (moneda), moneda oficial de Samoa
 Tala (Rússia)poble al districte de Batagai (Sakhà, Rússia)
 Tala (Uruguai), municipi al nord-est del departament de Canelones (Uruguai)
 Tala-Hady o Tala-alice, comuna del municipi de Cazenga, a la província de Luanda
 La Tala, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó